Józef Klonowski (zm. 1653) – wojewoda brzeskolitewski, kasztelan witebski
 Józef Klonowski (1901-1967) – entomolog i muzyk
 Józef Klonowski (1913-1976) – działacz śpiewaczy i polonijny, dyrygent, nauczyciel muzyki